Das Dschungelbuch ist der Name folgender Bücher:
 Das Dschungelbuch (1894) sowie Das zweite Dschungelbuch (1895), zwei Sammlungen von Erzählungen und Gedichten des britischen Autors Rudyard Kipling

Das Dschungelbuch ist der Name folgender Filme:
 Das Dschungelbuch (1942), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Zoltan Korda
 Das Dschungelbuch (1967), Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios
 Das Dschungelbuch (1976), US-amerikanischer Kurzfilm von Chuck Jones
 Das Dschungelbuch – Die Serie, 52-teilige japanische Zeichentrickserie aus dem Jahre 1989
 Das Dschungelbuch – The Movie, Zusammenschnitt der Serie
 Das Dschungelbuch (1994, Anime), japanischer Animefilm von Toshiyuki Haruma
 Das Dschungelbuch (1994), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Stephen Sommers
 Das Dschungelbuch 2, US-amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2003
 Das Dschungelbuch (3D-Animationsserie), 156-teilige 3D-Zeichentrickserie von Rachel Murrell aus dem Jahre 2010

Siehe auch:
 The Jungle Book (2016), US-amerikanischer Realfilm, basierend auf den Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch